Манимейкер () — английская фамилия.

Известные носители 
 Манимейкер, Келли (род. 1970) — американская певица.
 Манимейкер, Крис (род. 1975) — американский профессиональный игрок в покер.